ciklon, légköri képződmény
 Ciklon hordozórakéta, szovjet, majd ukrán űrhajózási hordozórakéta-család
 Ciklon–2, kétfokozatú szovjet hordozórakéta
 Ciklon–3, háromfokozatú szovjet hordozórakéta
 Ciklon–4, háromfokozatú ukrán hordozórakéta
 Ciklon, szovjet katonai műholdas navigációs rendszer
 Ciklon, szovjet hordszárnyashajó-típus